Dondo – miasto w Angoli
 Dondo – miasto w Mozambiku
 Léon Kengo Wa Dondo – polityk